2. Zagrebačka liga bila je liga 6. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1976./77. i bila je podijeljena u dvije zasebne lige : Zapad i Istok. U svakoj se natjecalo 14 klubova, te se igralo 26 kola.

Istok

Ljestvica

Zapad

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 Zagrebačka nogometna zona – Sjever 1976./77.
 Zagrebačka nogometna zona – Jug 1976./77.

Vanjske poveznice 
 nk-maksimir.hr

Izvori  
 
 

1976-77
1976-77 Zagreb
Zagreb-2